Тверская окружная дорога (Тверская объездная дорога) — автомобильная дорога в объезд Твери. Является частью федеральной автомагистрали  «Россия» (Москва — Санкт-Петербург) с 152 по 179 километр (длина 26,4 километра). Проходит по территории Твери (по западной и южной окраинам) и Калининского района Тверской области.

Дорога построена в начале 1960-х, в 1961 году открыт Мигаловский мост. Со временем дорога перестала справляться с возросшим пассажиропотоком, а мост пришёл в аварийное состояние и потребовал ремонта. В районе Мигаловского моста и пересечения с проспектом 50 лет Октября нередко образовывались дорожные пробки. Произведённая реконструкция моста частично разрешила эту проблему. 

В соответствии с проектом генерального плана Твери предусмотрено строительство новой окружной дороги, которая обойдет город по северной и восточной окраинам.

Дорога предназначена для проезда транзитных автомобилей через Тверь. Движение на этом участке в некоторых местах снабжено разделительным барьером.

Пересечения 
Окружная дорога имеет следующие пересечения с другими трассами и с подъездами к Твери:
 Московское шоссе: 7,1 км. до Твери
 Бурашевское (Тургиновское) шоссе: 1,65 км. до Твери
 Волоколамское шоссе (автодорога Р90): 3,2 км. до Твери
 Старицкое шоссе (28К-0576): 1,71 км. до Твери
 Проспект 50 лет Октября: территория Пролетарского района Твери.
 Петербургское шоссе: 3,4 км. до Твери

Населенные пункты 
 Эммаус
 Белавино
 Андрейково
 Неготино
 Никулино
 Никольское
 Тверь (Мигалово)
 Тверь (Черкассы)

Реки 
 Тьмака
 Волга

Примечания 

Транспорт Твери
Автомобильные дороги Тверской области
Транзитные магистрали